Ogrodniki (gromada w powiecie sejneńskim) (suwalski/sejneński)
 Ogrodniki (gromada w powiecie węgrowskim)